Кабельное телевидение (модель телевизионного вещания);
 Красное ТВ (интернет-телеканал)
 Каспий ТВ (телеканал)